Никлас Роберт Беркрот (; 19 января 1992, Гётеборг, Швеция) — шведский футболист, нападающий, клуба «Юргорден» и сборной Швеции.

Клубная карьера 
Беркрот — воспитанник клуба «Гётеборг» из своего родного города. 2 сентября 2007 года в возрасте 15 лет в матче против «Броммапойкарна» он дебютировал в Аллсвенскан лиге, став самым молодым футболистом, дебютировавшем в чемпионате Швеции. 23 июля 2008 года в отборочном раунде Лиги чемпионов против «Мураты» из Сан-Марино Никлас сделал «дубль», забив свои первые голы за «Гётеборг». В том же году он стал обладателем Кубка Швеции. 30 мая 2009 года в матче против «Броммапойкарны» Беркрот сделал «дубль», забив свое первые голы в чемпионате.

Летом 2011 года Никлас на правах аренды перешёл в клуб «Броммапойкарна». 18 июля в матче против «Отвидаберга» он дебютировал в Суперэттан. 7 августа в поединке против «Фалькенберга» Беркрот забил свой первый гол за «Броммапойкарну».

В начале 2012 года Никлас вновь отправился в аренду, его новым клубом стал португальский «Униан Лейрия». 19 февраля в матче против «Бейра-Мар» он дебютировал в Сангриш лиге. По окончании аренды Беркрот вернулся в «Гётеборг». В начале 2013 года «Броммапойкарна» выкупила трансфер Никласа.

В начале 2015 года Беркрот перешёл в «Норрчёпинг». 5 апреля в матче против «Эребру» он дебютировал за новую команду. В том же году Беркрот стал чемпионом Швеции. 16 июля 2016 года в поединке против «Эстерсунда» Никлас забил свой первый гол за «Норрчёпинг».

Международная карьера 
19 января 2015 года в товарищеском матче против сборной Финляндии Баркрот дебютировал за сборную Швеции.

Достижения 

Командные

 «Гётеборг»
 Обладатель Кубка Швеции — 2008

 «Норрчёпинг»
  Чемпионат Швеции по футболу — 2015
 Обладатель Суперкубка Швеции — 2015

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Броммапойкарна»
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Униан Лейрия»
Игроки ФК «Норрчёпинг»
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Юргорден»